Tenisový turnaj WTA Bank of the West Classic 2009 se konal ve dnech 27. července až 2. srpna v americkém Stanfordu na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Odměny činily 700 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 

 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Silicon Valley Classic
Tenis v USA v roce 2009